Filho — aquele que recebeu o mesmo nome que seu pai

Pessoas 
Cantores
 Júnior (cantor filipino)
 Junior Lima  — ou Junior, cantor e músico brasileiro, que fez parte da dupla Sandy & Junior
Futebolistas
 Júnior (futebolista, 1954) (Leovegildo Lins da Gama Júnior) — ex-futebolista brasileiro
 Júnior Nagata (Jenílson Ângelo de Souza) — ex-futebolista brasileiro

Localidades 
 Junior (Virgínia Ocidental)

Outros 
 Club Deportivo Popular Junior Fútbol Club — clube colombiano conhecido apenas como "Júnior" ou "Júnior de Barranquilla"
 Junior (filme) — filme de 1994  com Arnold Schwarzenegger

Ver também 

Desambiguações de antropônimos